Часо́вня Свято́го Алекса́ндра Не́вского — недействующая православная часовня Ташкентской и Узбекистанской епархии Среднеазиатского митрополичьего округа Русской православной церкви, расположенная в селе Скобелево.

Часовня заложена в 1891 году, построена в 1892 году по проекту Л. Бурмейстер. Часовня освящена в 6 декабря 1892 года, в честь Святого Александра Невского. Рассчитан на 50 прихожан. Закрыта в 1934 году. Не снесена. По штату при часовне положен один священник. Престольный праздник 6 декабря.

История 
В 1898 году в Узбекистане произошло Андижанское восстание, в ходе которого в Фергане были убиты русские солдаты. Все они были захоронены на местном Русском православном кладбище, после чего было принято решение о возведении часовни на средства казны.

Часовня, представляла собой восьмиугольное в плане здание из жжёного кирпича, на крыше был установлен позолоченный крест. Внутри находились таблички с именами погибших солдат (не сохранились).

Была приписана к Храму Святого Николая Чудотворца, входила в ведение Туркестанского Епархиального Начальства.

В 1902 году в результате случившегося землетрясения здание было повреждено, частично обрушилась крыша (была восстановлена год спустя). В 1932 году часовня была закрыта. Тем не менее, строение сохранилось до наших дней.

Фото

Примечания

Литература 
 Буклет с фото и описанием. Иванов Ан. А. — Поездки по городам и селам Русского Туркестана. Осмотрены и сфотографированы села и города, 110 фото и 54 текстов. СПБ, 1910 год.
 Книга. Иванов Ал. А. — История Ферганского военного округа. Коканд, 1911 год.
 Журнал Фергана. Статья — Чудо в Ферганской часовне Александра Невского. Издательство Букинист, Фергана 1956 г.
 Книга. Голенберг Б. А. — Старинные храмы туркестанского края. Ташкент, 2011 год.
 Книга. Рузаев Б. А.  — История приходов Узбекистана. Ташкент, 2014 год.

Александра Невского
Фергана
Восьмиугольные здания
Здания и сооружения Ферганы